Иррациона́льность (от  — неразумный, бессознательный) встречается в разных областях науки:

 Иррациональность в философии — концепции и учения, ограничивающие или отрицающие, в противоположность рационализму, роль разума в постижении мира.

 Иррациональность в математике — свойство, невозможность точного числового выражения — см. иррациональное число, которое может быть представлено в виде десятичной дроби только бесконечной и непериодической.
 Иррациональность в логике — находящееся за пределами разума, противоречащее логике. Обычно противопоставляется рациональному как разумному, целесообразному, обоснованному.
 Иррациональность в психологической типологии Юнга — класс функций человеческой психики, лежащих «за пределами разума» — ощущение и интуиция.

Примечания